Kosiorów bezeichnet Ortschaften in Polen:
 Kosiorów (Góra Świętej Małgorzaty), Weiler der Gmina Góra Świętej Małgorzaty, Woiwodschaft Łódź
 Kosiorów (Łaziska), Dorf der Gmina Łaziska, Woiwodschaft Lublin
 Kosiorów (Wilków), Dorf der Gmina Wilków, Woiwodschaft Lublin